Tipus (cotxe)
 Tipus biològic, allò que defineix a un tàxon
 Tipus (tipografia), peça metàl·lica o de fusta en forma de paral·lelepípede que duu en relleu una lletra o un signe 
 teoria dels tipus
 Tipus espectral
 Tipus de Constant, un intent fallit de prohibir les disputes religioses entorn del monotelisme.